Naval, municipalità delle Filippine nella Provincia di Biliran
Naval, comune della Spagna nella Provincia di Huesca
Associação Naval 1º de Maio, squadra di calcio del Portogallo